Buna kan syfta på:

 Buna-Werke – kemisk fabrik i Tyskland

Geografi

Albanien och Montenegro 

 Buna (flod),

Elfenbenskusten 

 Bouna, ort i Zanzan,

USA 

 Buna, Texas –en ort i Texas, Jasper County, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar